Клячаново () — село в Ивановецкой сельской общине Мукачевского района Закарпатской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 1905 человек. Почтовый индекс — 89623. Телефонный код — 3131. Занимает площадь 2,038 км². Код КОАТУУ — 2122783202.

Достопримечательности 
Возле села открыт археологический памятник Галиш-Ловачка, поселение 3-1 века до н. э., железоотделочный производственный центр.

Известные уроженцы 
 Кешеля, Дмитрий Михайлович (род. 1951) — украинский писатель, драматург.
 Росул, Василий Васильевич (род. 1951) — украинский педагог, ректор вуза.

Ссылки 
 Клячаново на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Закарпатской области